swoboda:

1. możliwość postępowania lub zachowywania się bez konieczności ulegania przymusowi lub ograniczeniom

2. naturalna łatwość zachowywania się lub robienia czegoś

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 13, w tym 7 podstawowych
 Swoboda – część miasta Augustów
 Swoboda – część miasta Głowno
 Swoboda – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niemce 
 Swoboda – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Lututów 
 Swoboda – część wsi Ignacew Rozlazły w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew 
 Swoboda – osada w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Swoboda – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Swoboda – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica 
 Swoboda – kolonia wsi Żelków-Kolonia w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Siedlce
 Swoboda – część wsi Michałów w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bałtów
 Swoboda – przysiółek wsi Wola Malkowska w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria
 Swoboda – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin 
 Swoboda – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Lisków

Miejscowości i ich części w Bułgarii 
 Swoboda – wieś w obwodzie Burgas
 Swoboda – wieś w obwodzie Dobricz
 Swoboda – wieś w obwodzie Kyrdżali
 Swoboda – wieś w obwodzie Pazardżik
 Swoboda – wieś w obwodzie Stara Zagora
 Swoboda – dzielnica w Sofii

Miejscowości na Białorusi 

 Swoboda – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.

Osoby 
 Ewa Swoboda (ur. 1997) – polska lekkoatletka 
 Ewa Swoboda – polska dydaktyk matematyki
 Franz Swoboda (ur. 1933) – austriacki piłkarz
 Hannes Swoboda (ur. 1946) – austriacki polityk 
 Hermann Swoboda (ur. 1873, zm. 1963) – austriacki psycholog
 Jan Swoboda (ur. 1895, zm. ?) – polski wojskowy
 Jerzy Swoboda (ur. 1953) – polski dyrygent
 Józef Swoboda – polski wojskowy
 Juliusz Swoboda (ur. 1866, zm. ?) – polski wojskowy
 Klemens Swoboda (ur. 1853, zm. 1928) – polski duchowny rzymskokatolicki
 Tomasz Swoboda (ur. 1977) – polski tłumacz
 Wincenty Swoboda (ur. 1934, zm. 2000) – polski historyk

Czasopisma 
 Swoboda – ukraiński dziennik w SZ
 Swoboda – ukraińska gazeta w Tarnopolu

Inne 
 Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda” – ukraińska partia nacjonalistyczna
 Swoboda – szczyt górski w Rodopach
 Swoboda – wyspa na Maricy

Zobacz też 
 Śluza Swoboda na Kanale Augustowskim
 Osiedle Swoboda – komiks

Przypisy